Whitbourne kan syfta på följande:

 Whitbourne, Herefordshire, ort i England, Storbritannien
 Whitbourne, Newfoundland, ort i Newfoundland och Labrador, Kanada